Леонид Иванович Шамаев (27 мая 1905, Петербург — 18 ноября 1981, Ленинград) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1938). Инструктор по спорту.

Чемпион Красной Армии 1929 г. Чемпион ВЦСПС 1938 г. (поделил 1—2-е места с В. А. Алаторцевым).

Участник двенадцати чемпионатов Ленинграда. Серебряный призёр чемпионатов Ленинграда 1939 и 1940 гг., бронзовый призёр чемпионата города 1938 г.

Участник нескольких полуфиналов чемпионатов СССР.

В составе сборной Ленинграда победитель командного чемпионата СССР 1953 г. и серебряный призёр командного чемпионата СССР 1948 г.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Леонида Шамаева в чемпионатах СССР между командами союзных республик

Шахматисты СССР